Het ATP-toernooi van Singapore (officieel het Heineken Open Singapore) van 1998 vond plaats van 12 tot en met 18 oktober in Singapore.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Singapore
1998